Deze lijst van spelers van het Surinaams voetbalelftal is een overzicht van alle voetballers die minimaal één interland achter hun naam hebben staan. De volgende tabel toont ze op alfabetische volgorde, maar kan ook gesorteerd worden op aantal interlands, gespeelde minuten, aantal doelpunten, aantal keren aanvoerder, datum van debuut, datum van laatste wedstrijd en positie.

Een aantal van 50 of meer interlands en een aantal van 10 of meer doelpunten is  gemarkeerd .